Das Singapore Classic 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Singapur. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 18. bis 24. April 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Singapur